Intercontinental poate fi:

 Hotel Intercontinental, hotel de 5 stele din București
 InterContinental Hotels Group, corporație hotelieră cu sediul în Londra 
 Miss Intercontinental, concurs de frumusețe la care pot participa numai femei necăsătorite
 WWE Intercontinental Championship, campion din promoția de wrestling World Wrestling Entertainment